Росбауд () — немецкая фамилия. Известные носители: 

 Росбауд, Пауль (1896—1963) — австрийский металлург.
 Росбауд, Ханс (1895―1962) ― австрийский дирижёр.